Padre Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Padre Paraíso (ort), Minas Gerais, 
 Padre Paraíso (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar